

Santi e beati 
 Sant'Emiliano di Trevi (†304), vescovo e martire presso Trevi sotto Diocleziano, celebrato il 28 gennaio;
 Sant'Emiliano di Valence (†374), primo vescovo di Valence, celebrato il 10 o il 13 settembre;
 Sant'Emiliano di Durostoro (†362), martire a  Durostoro sotto Flavio Claudio Giuliano, celebrato il 18 luglio;
 Sant'Emiliano I di Vercelli (†506), vescovo di Vercelli dal 501 alla morte, celebrato il 17 maggio o l'11 settembre;
  Sant'Emiliano della Cogolla (VI secolo), eremita spagnolo, celebrato il 12 novembre;
 Sant'Emiliano (VIII secolo), vescovo irlandese morto a Faenza durante un pellegrinaggio a Roma, celebrato il 6 novembre;
 Sant'Emiliano di Cizico (IX secolo), vescovo di Cizico, esiliato dall'imperatore iconoclasta Leone, celebrato l'8 agosto.
 Sant'Emiliano di Lagny,celebrato il 10 marzo.

Luoghi di Culto 
Abbazia di Sant'Emiliano in Congiuntoli, monastero benedettino in Umbria

ru:Святой Емельян